Teso (Póvoa de Varzim) — aldeia da freguesia de Estela, em Portugal
 Teso Marajoara — pedaço de terra elevado construído com aterramento artificial para proteção em períodos de cheia dos rios (maré alta) localizado na ilha de Marajó
 Marajoaras — sociedade indígena desenvolvida na ilha de Marajó (estado do Pará) e no rio Amazonas a partir da era pré-colombiana (ou pré-cabralina)
 Monte de Teso dos Bichos — teso marajoara mais conhecido
 Sítio arqueológico de Camutins (Marajó) — área de 10 km ao longo do rio Amazonas com a presença de 30 tesos marajoaras

Desambiguações de construções
Desambiguações de topônimos